Vices & Virtues — третий студийный альбом американской рок группы Panic! At the Disco, выпущенный 22 марта 2011 года на лейбле Fueled by Ramen. Спродюсированный Джоном Фельдманном и Бутчем Волкером, альбом был записан дуэтом вокалиста и мульти-инструменталиста Брендона Ури и барабанщика Спенсера Смита, после ухода основного автора текстов и гитариста Райана Росса и басиста Джона Уолкера в июле 2009 года.

Об альбоме 
Уход Уолкера и Росса из Panic! At The Disco нарушил режим написания песен, после чего Ури попытался найти свой собственный стиль голоса и уверенность, чтобы взять на себя роль основного композитора-песенника группы. Тексты затрагивают темы манипуляций и путаницы. Понадобилось два года, чтобы альбом Vices & Virtues увидел свет и вобрал в себя новые музыкальные эксперименты.

После релиза получил смешанные, но в целом положительные отзывы. Критики высоко оценили разнообразие музыкальных стилей, однако критики осуждали композиционную простоту и многословный лиризм Ури. Предвкушённый главным синглом, «The Ballad of Mona Lisa», альбом дебютировал с седьмой позиции на Billboard 200, распространившись тиражом 56000 копий в первую неделю.

Музыка и тексты 
Vices & Virtues отличается разнообразием музыкальных стилей в треках. По словам Ури каждая песня «отличается от последующей». В начале группа не имела представления какую играть музыку и какие писать тексты. Тем не менее, после возвращения в студию и перезапуска производства, группа начала писать материал заново со второй попытки. «Мы работаем над музыкой около полутора лет, так что я думаю, это отчасти объясняет, почему некоторые из песен так отличаются стилем», сказал Смит. По прошествии времени дуэт выбрал лучшие песни из 30 написанных. Ури рассказал о самой захватывающей части процесса: «… Вы получаете всю проделанную работу, записываете песню, составляете её, а затем вы можете добавить несколько забавных вещей, маленькие кусочки голоса, странные разговоры и инструменты которые раньше не использовали». Поле экспериментов растянулось до такой степени, что группа использовала IPad для записи синтезаторов. Коллектив приступил к работе с французской группой Plastiscines, и детским хором на треке Nearly Witches (Ever Since We Met …)

Большинство из предыдущего материала группы было написано бывшим гитаристом Райаном Россом. В Vices & Virtues Ури взял на себя эту обязанность, хоть и не имел большого опыта в прошлом. Самым большим вдохновением для лирики было желание продолжать, не заморачиваться и писать песни. Ури рассматривает свои тексты как очень честные и прямые, а также фантастические с элементами повествования.

Список композиций 
Все треки сочинены Брендоном Ури, Спенсером Смитом и Джоном Фельдманном за исключением указанного.

Чарты

Примечания 

Альбомы Panic! at the Disco
Альбомы Fueled by Ramen
Альбомы альтернативного рока
Альбомы поп-панка